Noémie Kolly – sciatrice svizzera
 Rachel Kolly d'Alba (n. 1981) violinista svizzera
 Sandra Kolly (n. 1974) tiratrice olimpionica svizzera
 Urs Kolly (n. 1968) atleta paralimpica svizzera